Stent steht für:

 Stent, ein medizinisches Implantat
 Stent (Abformmaterial) für die Anfertigung von Zahnersatz
 Mount Stent, Berg der Wallabies-Nunatakker, Transantarktisches Gebirge, Antarktika

Stent ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Stent (* 1947), britisch-US-amerikanische Expertin für Außenpolitik
 Charles Stent (1807–1885), britischer Zahnarzt
 Gunther S. Stent (1924–2008), US-amerikanischer Biochemiker
 Sydney Margeret Stent (1875–1942), südafrikanische Architektin und Botanikerin